El judici de Paris, relat de la mitologia grega.
 El judici de Paris (Botticelli), pintura de Sandro Botticelli.
 El judici de Paris (Cranach), pintura de Lucas Cranach el Vell.
 El judici de Paris (Rafael), pintura de Raffaello Sanzio.
 El judici de Paris (Rubens), pintura de Rubens.
 El judici de Paris (Simonet), pintura d'Enric Simonet.
 El judici de Paris (òpera), òpera de William Congreve.